Harry Morgan (aktor)
 Harry S. Morgan